Cuvântul samurai se referă în mod obișnuit la casta militară japoneză a acestor războinici. 

În alte contexte se poate referi la:

Persoane reale sau fictive

 Samurai (hacking) (în computere) este un hacker care acționează doar dacă este solicitat pentru cazuri legale de "cracking jobs", având standarde etice rigide (vezi hacker ethics), asemănătoare cu principiile etice ale unui samurai.
 Samurai (superhero) a fost un supererou japonez din seria de desene animate Superfriends.

Filme și televiziune

 Samuraiul (Le Samouraï), film francez realizat în 1967 de Jean-Pierre Melville.
 The Samurai (TV show), serial de televiziune japonez al anilor 1960.
 Samurai 7, serie manga și anime.
 Samurai Champloo, serie anime.
 Samurai Fiction, film japonez realizat în 1998.
 Samurai Gun, serie animată.
 Samurai Jack, serie animată.
 Trilogia Samurai, trilogie de filme cu actorul Toshiro Mifune în rolul lui  Miyamoto Musashi.
 Rurouni Kenshin, serie manga și anime; versiunea engleză este cunoscută ca Samurai X.
 Ultimul Samurai, film american a cărui acțiune se petrece în Imperiul japonez în anii 1876 - 1877.
 Samurai, episod al Power Rangers: SPD.

Jocuri

 Samurai (joc), joc cu piese.
 Samurai (joc Videopac), joc video (vezi videogame) pentru o consolă de tip Magnavox Odyssey.
Samurai Warriors (joc video), joc video de Koei.

Altele 

 Samurai, denumirea afectivă a echipei Japoniei de football conform regulilor din Australia (vezi Australian rules football).
 Samurai Laser, armă puternică ficțională din jocul video Nightfire.
 Suzuki SJ413, vehicul de tip sportiv (vezi SUV), care a fost comercializat în Statele Unite sub numele comercial de Suzuki Samurai.
 Samurai (cîntec), cîntec al lui Juno Reactor de pe albumul muzical, Beyond the Infinite.
 Samurai bond, bon(uri) de trezorerie emis(e) în yeni japonezi de o entitate din afara Japoniei.
 Stilul Samurai, coafură similară cu ''coada de cal.

Japonia
Nume proprii
Substantive comune